Ez a szócikk tartalmazza a 2017-es wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő a brit Andy Murray volt, aki a negyeddöntőben esett ki. A torna előtt, az elért eredményüktől függően a világranglista első helyére esélyes volt a világelső Andy Murray mellett Rafael Nadal, Stanislas Wawrinka és Novak Đoković is. Stanislas Wawrinka meglepetésre már az első körben kiesett, Rafael Nadal a negyedik körben, míg Novak Đoković a negyeddöntőben búcsúzott a versenytől, így Murray megőrizte világelsőségét.

A tornát nyolcadik wimbledoni győzelmét, egyben 19. Grand Slam-tornagyőzelmét aratva a svájci Roger Federer szerezte meg, miután a döntőben  6–3, 6–1, 6–4 arányban győzött a horvát Marin Čilić ellen. Federer ezzel rekordot állított fel, mert eddigi hét győzelmével holtversenyben állt Pete Samprasszal és William Renshawval.

A magyar versenyzők közül Fucsovics Márton az Ilkley Challenger verseny megnyerésével szabadkártyát kapott a főtáblára, és az 1. körben vereséget szenvedett a 16. kiemelt Gilles Müllertől. A másik magyar résztvevő, Balázs Attila a selejtezőből próbálta kivívni a főtáblára kerülést, de a selejtező 1. fordulójában kiesett.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3, csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei 
Selejtező eredményei 

F1